Предшественник — многозначный термин:

 Предшественник бета-амилоида — трансмембранный белок
 Человек-предшественник (лат. Homo antecessor) — ископаемый вид людей, который существовал в период от 1,2 млн до 800 тыс. лет

См. также 

 Предтеча
 Предтечи
 Прекурсор (значения)